Hara-kiri ou harakiri est un terme d'origine japonaise qui peut désigner :

 un suicide rituel japonais. Le terme « hara-kiri » () est peu utilisé en japonais. Ce type de suicide est plus communément appelé , terme qui utilise la lecture On'yomi, alors que «'hara-kiri » est lu en Kun'yomi et demande une inversion des caractères ;

 Hara-kiri
 Hara-kiri, film de Masaki Kobayashi sorti en 1962.

 Hara-Kiri
 Hara-Kiri: , film d'Harry Piel sorti en 1913 ;
 Hara-Kiri, film d'Henri Debain et Marie-Louise Iribe sorti en 1928 ;
 Hara-Kiri, film d'Yves Fajnberg sorti en 1996 ;
 Hara-Kiri : Mort d'un samouraï, film de Takashi Miike sorti en 2011 ;
 Hara-Kiri, film d'Henry Alberto sorti en 2015 ;
 Hara-Kiri, journal satirique français fondé par François Cavanna et le professeur Choron.
 Hara-Kiri est un roman de Jean Bruce paru en 1955.

 Harakiri
 Harakiri, film de Fritz Lang sorti en 1919 ;
 Harakiri, film d'Ertem Göreç sorti en 1975 ;
 Harakiri, film de Jimmy Tai sorti en 2000 ;
 Harakiri, film d'Adrian Heinrich sorti en 2014 ;
 Harakiri, série télévisée diffusée en 1986 ;
 Harakiri, album de Serj Tankian sorti le 

Homonymie de titre